Dieser Artikel enthält die Kader der 10 Nationalmannschaften bei der Copa América 1991. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 1991/Spiele.

Gruppe A

Argentinien 

Trainer:

Chile 

Trainer:

Paraguay 

Trainer:

Peru 

Trainer:

Venezuela 

Trainer:

Gruppe B

Bolivien 

Trainer:

Brasilien 

Trainer:

Ecuador 

Trainer:

Kolumbien 

Trainer:  Luis Augusto García

Uruguay 

Trainer:

Weblinks 
 Wettbewerb auf rsssf.com
 Wettbewerb auf fussballzz.de
 Wettbewerb auf weltfussball.de

Kader 1991
Kaderliste